het gebied de Tolberter Petten
het waterschap Tolberterpetten